przewóz:
 «przewiezienie kogoś lub czegoś z jednego miejsca na drugie»
 dawniej «przystań nad rzeką, jeziorem itp.»

 Miejscowości w Polsce
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 10 podstawowych 
 Przewóz – część miasta Kraków, w Dzielnicy XIII Podgórze
 Przewóz – część miasta Stary Sącz
 Przewóz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Przewóz – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła 
 Przewóz – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz 
 Przewóz – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno 
 Przewóz – przysiółek wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim w gminie Spytkowice
 Przewóz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Przewóz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Przewóz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów 
 Przewóz – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek 
 Przewóz – część wsi Babice w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krzywcza 
 Przewóz – część wsi Suchorzów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Przewóz – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice 
 Przewóz – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno 
 Przewóz – część wsi Mielnica Duża w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk 

 Miejscowości na Białorusi 
 Przewóz – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Przewóz – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Przewóz – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.

 Kolej
 Przewóz – nieczynna stacja kolejowa w Przewozie, w gminie Przewóz, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim, w Polsce

 Zobacz też
 Przewóz – część miasta Karczew
 Przewóz Nurski, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Stopień Wodny Przewóz
 Małkinia Mała-Przewóz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 umowa przewozu